

Ожидаемые события 
 9 мая
 В день 100-летия победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде должна быть вскрыта капсула с обращением участников войны к потомкам, замурованная в стену на Площади Героев 9 мая 1970 года.
 Через 100 лет после победы в Великой Отечественной войне в Константиновском сквере имени Т. Г. Шевченко должна быть вскрыта вмурованная в мемориальную плиту у подножия танка капсула с посланием ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города к потомкам 2045 года.
 По предположению Рэймонда Курцвейла, год наступления технологической сингулярности.

Вымышленные события 
 Происходит действие романа «Первому игроку приготовиться» и его экранизации.
 Начало событий Ранобэ «Accel World»

См. также

Примечания